Александър Костадинов Бичев е български летец, спортист и треньор. Бичев е многостранно изявена личност. Самият той прави чудесно резюме за себе си: „Всички мечти в живота си осъществих. Пътувах в чужбина, бях колоездач, боксьор, автомобилист, авиатор, треньор, артист и накрая научен работник!“ (пропуска, че е бил и филмов продуцент и танцмайстор). Забележително е не само разнообразието, но и изключително високото ниво на изявите му в различните области. При това се отличава не само с личните си постижения, но и с блестящото предаване на своя опит: авиоинструктор, треньор по колоездене, създател на боксов клуб. Владее седем езика.

Биография 
Роден е през 1910 година в Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Син е на Костадин (Костаки) Тенов Бичев и Вера Бичева. През Междусъюзническата война градът е опожарен от гръцката войска и фамилията Бичеви, както и цялото население, се отправя към България; заселва се в София.

19-годишен го изпращат в Европа да следва медицина, но той избира друго – авиационното училище в Париж. Занимава се и с автомобили. Започва да тренира и колоездене при бившия световен шампион Чезаре Морети, печели състезания. Участва и в най-големите конкурси за танцмайстор. Налага се да се върне в България, но скоро пак тръгва из Европа – Париж, Лондон, Берлин. Накрая спира в Чехия, където завършва Авиационното училище, при това с отличие като първокласен пилот.

Връщайки се в София, Александър Бичев не се ограничава с едно занимание. Боксира се, става шампион, открива боксова школа. Като колоездач печели много състезания на писта и шосе. През 1935 г. е четвърти на Обиколката на България. Наричат го „копринения бегач“ поради неговата елегантност и майсторство.

Продължава да работи и като пилот. Пилотира боен самолет бомбардировач, става инструктор и обучава млади летци. По време на Отечествената война през 1944 г. е личен пилот на генерал Владимир Стойчев, командващ Първа българска армия, и успява виртуозно да измъква самолета от критични ситуации. Получава два ордена „За храброст“.

А след това отива в киното – артист и филмов продуцент.

През 50-те години Александър Бичев се залавя с треньорска работа. Опитът и интелектът му довеждат българското колоездене до връхната му точка. „Златното съзвездие“ от негови възпитаници – спортисти от световния елит: Ненчо Христов, Боян Коцев, Милко Димов, Илия Кръстев, Димитър Колев, Стоян Георгиев, Димитър Бобчев – нарича своя треньор Маестрото.

Александър Бичев поддържа много добра спортна форма и на стари години. Умира през 2002 година в София.

Родословие

Източници 

Носители на орден „За храброст“
Български офицери от Македония
Български летци-инструктори
Български военни летци
Български треньори по колоездене
Български колоездачи
Родени в Кукуш
Починали в София